est la formule brute de plusieurs isomères.

 leucotriène B4, numéro CAS 
 acide 5-hydroxyperoxyeicosatétraénoïque, numéro CAS